Фонетические расширения катаканы () — блок стандарта Юникод. Содержит дополнительные символы катаканы для айнского языка.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

См. также 
 Катакана (блок Юникода)

Примечания